Jamne (ukrainisch ; russische Entsprechung /Jamnoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Jamne (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Welyka Pyssariwka, siehe Jamne (Welyka Pyssariwka)
 ehemaliges Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj
 sorbischer Name des Dorfes Groß Jamno in Deutschland